Nallet ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Claude Nallet (* 1947), französischer Leichtathlet
 Henri Nallet (* 1939), französischer Politiker
 Lionel Nallet (* 1976), französischer Rugbyspieler